Хармони:

 Хармони — город в округе Филмор, штат Миннесота, США.
 Хармони — тауншип в округе Филмор, Миннесота, США.